Ibrahima Sory Sankhon (1996-), un footballeur international guinéen ;
 Soufiane Sankhon (1974-), un karatéka et un homme politique français.